

Informatica 
 Record – struttura dati nei database
 Record – struttura dati nella programmazione
Record – software musicale della Propellerhead Software per la registrazione, l'arrangiamento e il mixaggio

Quotidiani 
Record – quotidiano sportivo portoghese
Record – quotidiano sportivo messicano

Altro 
Record – prestazione o condizione di entità non ancora superata, tipicamente su scala planetaria
 Record – prestazione sportiva di valore non ancora superato
Record – album di Tracey Thorn
Record – azienda greca che produceva macchine e veicoli agricoli, fondata nel 1957 e chiusa nel 1999
 Record – programma sportivo trasmesso da Canale 5 nel 1984

Pagine correlate
 Primato

Altri progetti